Duchess of Atholl bezeichnet:

 Mitglieder des britischen Hochadels, siehe Duke of Atholl
 Duchess of Atholl (Schiff), kanadischer Ozeandampfer